Заревское сельское поселение — муниципальное образование в Шовгеновском районе Республики Адыгея Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Зарево.

География 
Территория муниципального образования в меридиональном направлении протягивается на 18,6 км, в широтном — на 16,1 км.

На севере граничит с Усть-Лабинским районом Краснодарского края, на западе — с Красногвардейским районом и Дукмасовским СП Шовгеновского района, на юге — с Гиагинским районом, на востоке — с Хатажукайским и Мамхегским сельскими поселениями Шовгеновского района Республики Адыгея.

Состав

Символика 
Герб и флаг Заревского сельского поселения утверждены решением XVIII сессии совета народных депутатов сельского поселения 2 созыва № 52 от 24 августа 2009 года. Описание герба:

.
Герб увенчан трехзубцовой золотой короной установленного для сельских поселений образца. Допускается изображение герба без короны". Флаг поселения повторяет рисунок герба. Идея, обоснование и компьютерный дизайн символики А. Е. Данильченко.

Население 

Все население является сельским.

Национальный состав 
По переписи населения 2010 года из 2 811 проживающих в сельском поселении, 2 776 человек указали свою национальность:

Мобильная связь 
Находится в зоне устойчивого покрытия мобильной связью «МТС», несколько хуже покрытие у «Билайна» и «Мегафона».

Примечания

Литература 
 Генеральный план МО «Заревское сельское поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея, Т. II. Материалы по обоснованию, Майкоп, 2010 г.
 География Республики Адыгея // Бузаров А. Ш. и др. — Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. — Майкоп: Адыг. респ. кн. изд-во, 2001. — 200 с., изд. 2-е
 Очерки истории населенных пунктов Республики Адыгея, вып. 1—3, Майкоп, 2004—2007.
 Данные администрации Заревского сельского поселения на 1.02.2010 г.
 Основные административно-территориальные преобразования на Кубани (1793—1985) / Под редакцией М. Азаренковой, Краснодар. 1986.
 Списки населённых мест Кубанской области на 1885 год, по данным 1882 года / Под редакцией Е. Д. Фелицына, Тифлис, 1885 г.
 Список населённых пунктов Кубанской области на 1917 год, б/а, Екатеринодар, 1917 г.
 Кубано-Черноморский землевладельческий сборник / Под редакцией В. С. Сазонова, Екатеринодар, 1910 г.
 Список населённых мест Северо-Кавказского края, Ростов-на-Дону, 1925 г.
 Список населённых пунктов Адыгейской автономной области по состоянию на 1 января 1927 года, Краснодар, 1927 г.
 Карта Кубанской области и прилегающих к ней частей Черноморской губернии и Сухумского округа / Под редакцией А. Иваненко, Екатеринодар, 1904 год.
 Очерки по истории населенных пунктов Республики Адыгея, вып. 1—4, Майкоп, 2001—2007 гг.

Ссылки 
 Шовгеновский район на сайте Республики Адыгея
 Официальный сайт Заревского сельского поселения
 Неофициальный сайт хутора Чернышев Шовгеновского района

Сельские поселения Адыгеи
Муниципальные образования Шовгеновского района